El Combate naval de Valparaíso puede referirse a:
 Combate naval de Valparaíso (1813) que terminó con la derrota del primer intento de crear una escuadra chilena durante la Patria Vieja
 Combate naval de Valparaíso (1814) que terminó con la captura 2 naves estadounidenses por la[Armada real británica en 1814 durante la Guerra anglo-estadounidense de 1812
 Combate naval de Valparaíso de 1818 que rompió el bloqueo realista al principal puerto chileno
 Combate naval de Valparaíso (1829) parte de la Guerra Civil de 1829